Rewolucja w Egipcie (1919)
 Rewolucja w Egipcie (1952)
 Rewolucja w Egipcie (2011)